Diocles (en llatí Diocles, en grec antic Διοκλῆς) fou un escriptor i gramàtic grec que va escriure sobre els poemes homèrics. És esmentat a la Scholia veneciana juntament amb Dionisi Trax (Dionysius Thrax), Aristarc de Tegea (Aristarchus) i Queris (Chaeris). Artemidor Daldià relata un somni seu.

Referències 

Gramàtics de l'antiga Grècia